

Geografia
 Monte Néry – montagna delle Alpi del Monte Rosa, nelle Alpi Pennine
 Néry – comune francese nel dipartimento dell'Oise, regione dell'Alta Francia

Persone
 Adalgisa Nery, nata Adalgisa Maria Feliciana Noel Cancela Ferreira (1905-1980) – poetessa, giornalista e politica brasiliana
 Gustavo Nery, propr. Gustavo Nery de Sá da Silva (1977) – ex calciatore brasiliano
 Ismael Nery (1900-1934) – pittore brasiliano
 João W. Nery (1950-2018) – psicologo, scrittore e attivista brasiliano
 Loris Néry (1991) – calciatore francese
 Paulo Ricardo Oliveira Nery de Medeiros, noto semplicemente come Paulo Ricardo (1962) – cantante, compositore e attore brasiliano

Altro
 Azione di Néry – combattimento tra l'esercito inglese e l'esercito tedesco nel 1914